Die Spielzeit 1968 war die 2. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Kleinfeldhandball.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1968. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1969 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste 

Stand: 30. Juni 2017

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

68
Handballveranstaltung 1968